Карл д’Артуа () — имя нескольких представителей французского знатного дома д’Артуа:

 Карл д’Артуа (1328—1385) — граф де Лонгвиль в 1356—1364, граф де Пезенас с 1364, младший сын Роберта III д’Артуа и Жанны де Валуа
 Карл д’Артуа (ок. 1394 — 25 июля 1472) — граф д’Э с 1397, сеньор де Сен-Валери и де Удэн, пэр Франции, сын Филиппа д’Артуа, графа д’Э, и графини Марии де Монпансье, последний представитель дома Артуа.
 Карл д’Артуа (1359 — 15 апреля 1368), сын Жана д’Артуа, графа д’Э, и Изабеллы де Мелюн.